Преслав Стефчев Антонов е български футболист, който играе за Литекс като централен нападател. Роден е на 2 октомври 1996 г. Висок e 185 см. Минал е през юношеските формации на Спартак и Лудогорец.

Кариера

Спартак Плевен 
Започва да тренира футбол в ДЮШ на Спартак (Плевен), като таланта му не остава незабелязан и е привлечен в ДЮШ на шампиона Лудогорец. Антонов се връща в родния Плевен в началото 2015 г. за да облече отново екипа на родния Спартак.

Успехи 
 1 място Северозападна В група – 2015

Статистика по сезони

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен

Български футболисти
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Родени в Плевен
Футболисти на Литекс (Ловеч)